

Максаки — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область

Максаки — село, Менський район, Чернігівська область